Ship of Fools (romance), de Katherine Anne Porter
Ship of Fools (filme), adaptação do livro, com Vivian Leigh
Ship of Fools, canção da banda Erasure presente no álbum The Innocents

Desambiguação